Taça da Liga (), sau Cupa Ligii Portugaliei, este o competiție fotbalistică în sistem eliminatoriu de cupă, organizată de Liga Portugheză de Fotbal Profesional (LPFP), deschisă doar pentru cluburile care evoluează în primele două divizii ale fotbalului portughez, Primeira Liga și Segunda Liga. Spre deosebire de Cupa Ligii Franței și Cupa Ligii Angliei, câștigătoarea Cupei Ligii Portugaliei nu se califică în competițiile europene.

Competiția a fost fondată în sezonul 2007–08, la propunerea cluburilor Sporting și Boavista, și a fost aporbată de membrii LPFP la o întrunire în Porto pe 28 noiembrie 2006. Din motive de sponsorizare, turneul a fost cunoscut drept Carlsberg Cup pe durata primelor trei sezoane, și drept bwin Cup în sezonul 2010–11.

Finale 

✠ Echipa a câștigat la penalty.'''

Palmares

Cluburi participante

Referințe

Legături externe
Portugal - List of League Cup Finals, RSSSF.com

Cupe ale ligilor naționale de fotbal
Fotbal în Portugalia